Таноанские языки — группа языков, на которых говорят ряд индейских племён пуэбло. Находятся в дальнем родстве с языком кайова, вместе с которым входят в кайова-таноанскую семью, которая, в свою очередь, гипотетически находится в родстве с юто-астекской семьёй и языком зуни.

Таноанские языки состоят из следующих языков:
 Тива — 2122 носителя (1937 г.),
 Тева — 1708 (1937 г.)
 Това — 648 (1937 г.)

Литература 
 Johnson, M. and Hook, R. The Native Tribes of North America, Compendium Publishing, 1992. ISBN 1-872004-03-2

Кайова-таноанские языки
Языки США